Шабанколь:
 Шабанколь (озеро, Аулиекольский район) — озеро в Аулиекольском районе Костанайской области Казахстана.
 Шабанколь (озеро, Карабалыкский район) — озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана.